Todd County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Todd County (Kentucky)
Todd County (Minnesota)
Todd County (South Dakota)